Central Norte puede referirse a:

Club Atlético Central Norte de Salta, Argentina;
Club Atlético Central Norte de Tucumán, Argentina.
Club Atlético Central Norte Argentino (llamado simplemente Central Norte) de Resistencia, Argentina.